Die Champion Fiberglass Texas Open 2012 fanden vom 17. bis 22. April 2012 in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Rachael Grinham, die nicht erneut teilnahm. Das Finale bestritten die topgesetzte Camille Serme und die an Position vier gesetzte Joelle King, das Serme mit 11:5, 9:11, 11:8 und 11:9 für sich entschied.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Larissa Stephenson einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2012
WSA World Tour 2011/12
Squashturnier in Houston